Plaats in Indonesië
 Sri Katon (Semaka), een plaats in het bestuurlijke gebied Tanggamus in de provincie Lampung
 Sri Katon (Buay Madang Timur), een plaats in het bestuurlijke gebied Ogan Komering Ulu in de provincie Zuid-Sumatra

Zie ook 
 Srikaton (doorverwijspagina)